Le slalom géant parallèle féminin des Jeux olympiques d'hiver de 2022 a lieu le . 

Le format adopté pour cette épreuve est une première course de qualification permettant d'établir un classement par rapport au temps, chaque athlète réalisant un parcours sur la piste rouge et sur la piste bleue. Les 16 premières s'affrontent ensuite dans un tableau à élimination directe à partir des huitièmes de finale jusqu'à la finale ; cette course se réalise en une seule course.

Médaillés

Qualification

Résultats

Notes et références 

Slalom géant parallèle femmes